«Баффало Сейбрз» () — американский профессиональный хоккейный клуб из Буффало, штат Нью-Йорк. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда была создана в 1970 году, вместе с «Ванкувер Кэнакс», когда лига была расширена до 14 команд. С 1996 года домашние матчи проводит на арене «Фёрст Ниагара-центр». С момента основания владельцем «Сейбрз» является .

«Баффало» дважды выходил в финал Кубка Стэнли, в которых проиграл «Филадельфии Флайерз» в 1975 году и «Даллас Старз» в 1999 году. В сезоне 2006/07 команда стала лучшей в регулярном сезоне, завоевав Президентский Кубок. Кроме этого, «Сейбрз» три раза выигрывал Приз принца Уэльского как победитель Восточной конференции.

Самой известной тройкой нападения в истории «Баффало Сейбрз» является «» (The French Connection), состоявшая из Жильбера Перро, Рика Мартина и Рене Робера. Все три номера (11, 7 и 14, соответственно), под которыми играли хоккеисты, были выведены из обращения клуба. В 2012 году в их честь была воздвигнута статуя перед стадионом «Фёрст Ниагара-центр». Номера игровых свитеров Тима Хортона (2), Пэта Лафонтейна (16), Дэнни Гэйра (18), и Доминика Гашека (39) также были удалены из обращения в «Баффало».

Легенда 

 Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами регулярного турнира в указанном сезоне.

Сезоны

Общая статистика 

По состоянию на конец сезона 2018/19.

Результаты

Трофеи

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 

 
Баффало Сейбрз